Le Signe des ténèbres est le premier tome de la série de bande dessinée médiéval-fantastique Chroniques de la Lune noire, réalisé par Olivier Ledroit (dessin) et François Froideval (scénario). Édité chez Zenda en , l'album a été repris depuis par Dargaud.

Synopsis 
Cet album relate les premiers pas de son personnage principal Wismerhill et de ses compagnons dans l'Empire de Lyhnn, ou longtemps auparavant l'Oracle avait prédit à l'Empereur la venue de celui qui mettrait fin à son règne.

Éditions 
 Zenda collection « Technicolor »,  
 Zenda,  
 Dargaud,  
 intégrale Le Signe des ténébres / Le Vent des dragons, Dargaud,  

Chroniques de la Lune noire
Album de bande dessinée sorti en 1989